Ива́н Са́ввич Па́льмов (1855—1920) — русский учёный-славист. Специалист по истории и современному ему состоянию православной веры в славянских странах. Доктор церковной истории. Академик Императорской Санкт-Петербургской Академии наук по Отделению русского языка и словесности с 8 октября 1916 года (член-корреспондент с 7 декабря 1913 года).

Биография 
Родился  года в семье священника. В 1876 году окончил Рязанскую духовную семинарию, в 1880 году — Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1881 году защитил магистерскую диссертацию «Гуситское движение. Вопрос о чаше в гуситском движении».

Во время заграничной командировки в 1882—1884 годах занимался в архивах и библиотеках Львова, Праги, Бауцена, Гернгута, Белграда, Вены, Загреба, Лайбаха, Болгарии, Константинополя, Афона, Афин, о-ва Патмоса и Румынии. Спустя несколько лет отчёт об этих занятиях был издан под заглавием: «Из путешествия по греко-славянским землям» (1890).

С 1884 года преподавал в Санкт-Петербургской духовной академии историю славянских церквей. Состоял членом совета и товарищем председателя издательской комиссии Славянского общества. По своему мировоззрению примыкал к «старым» славянофилам; в 1888—1918 гг. был членом совета Петербургского славянского благотворительного общества.

С 1904 года — доктор церковной истории после защиты диссертации по истории Чехии XV — первой четверти XVI века.

С 7 декабря 1913 года — член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук по Отделению русского языка и словесности, с  8 октября 1916 года — ординарный академик по тому же отделению.

Умер 28 ноября 1920 года в Петрограде.

Научная деятельность 
И. С. Пальмов — автор работ по кирилло-мефодьевской проблеме применительно к территории Чехии и Моравии, а также первопроходческой монографии об Общине чешских братьев. Его работы о южнославянской церкви считаются важными для понимания многих моментов истории сербов, болгар и других народов славянского юга. 
Большое количество его статей было напечатано в журналах «Церковный вестник» и «Христианское чтение», в которых также публиковались его ежегодные библиографические обзоры. Многочисленные речи Пальмова в Славянском обществе были напечатаны в «Славянских известиях» и «Славянском обозрении».

Важным аспектом научной позиции И. С. Пальмова следует полагать его участие в публикации книги М. О. Кояловича «История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям» (СПб., 1893) и статьи «Памяти Михаила Иосифовича Кояловича».

Публикации 
Исторические сочинения:
 «Гуситское движение. Вопрос о чаше в гуситском движении» (СПб., 1881; магистерская диссертация).
 «Памятники Кирилло-Мефодиевской старины в Чехии и Моравии» (в «Сборнике по славяноведению» учеников В. И. Ламанского, 1883).
 «К вопросу о сношениях чехов-гуситов с вост. церковью в половине XV в.»  (в «Христианском Чтении» за 1888—89 гг. и отдельно).
 «Цареградский патриарх Фотий и его отношение к современному ему славянству» (1891).
 «Исторический взгляд на начало автокефалии сербской церкви и учреждение патриаршества в древней Сербии»  (СПб., 1891).
 «Новые данные об учреждении сербской архиепископии св. Саввой»  (в «Христианском Чтении» за 1892 г. и отдельно).
 Разбор сочинения проф. Малышевского, «Святые Кирилл и Мефодий» (в «Христианском Чтении» за 1892 г.).
 «Болгарская экзархийская церковь, первоначальное и современное её устройство»  (1896).
 Юбилей трехсотлетия Брестской унии во Львове и столетняя борьба против нея в Галицкой Руси: речь, произнесенная проф. И. С. Пальмовым в Братстве Пресв. Богородицы 1 декабря 1896 года. — , 1897 (Типо-лит. И. Ф. Пухира). — 23, [2] с.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Лаптева Л. П. «Профессор И. С. Пальмов и его исследования по церковной истории зарубежных славян». Вестник церковной истории (ред. И. Н. Шамина.) — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2005. Вып. 3(7). — 2007.

Ссылки 
 Пальмов И. С. на сайте Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии
 

Слависты России
Действительные члены Петербургской академии наук
Действительные члены РАН (1917—1925)
Выпускники Рязанской духовной семинарии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Профессора Санкт-Петербургской духовной академии
Доктора церковной истории